Мешалкин — славянская фамилия:
 Мешалкин, Валерий Павлович (род. 1941) — академик РАН, доктор технических наук, профессор, российский учёный в области теоретических основ химической технологии.
 Мешалкин, Евгений Николаевич (1916—1997) — советский медик, доктор медицинских наук, профессор. Заслуженный деятель науки РСФСР. Герой Социалистического Труда.
 Мешалкин, Пётр Николаевич (1927—1997) — российский историк, учёный-исследователь, краевед, публицист, профессор.